In der Liste der Bodendenkmale in Nuthe-Urstromtal sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Nuthe-Urstromtal und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Nuthe-Urstromtal aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Nuthe-Urstromtal
!NutheUrstromtal